Тоотсі () — містечко в Естонії зі статусом волості, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Тоотсі () — село в Естонії, у волості Виру повіту Вирумаа.